Iso Hietasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Hietasaari (ö i Finland), Norra Karelen, Joensuu, 
 Storsandören, ö, Österbotten, Jakobstadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar